Dolç de rebosteria típic del País valencià. Vegeu tonya.
 Pa pla, fet sense llevat. Vegeu fogassa (pa).
 Fogassa (formatge). Peça de formatge, a les Illes Balears.